Nieuwvorming (medisch), ziekelijke weefselontaarding
Neologisme, nieuw woord dat voor het eerst in een taal wordt gebruikt